Meyong ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Meyong Zé (* 1980), kamerunischer Fußballspieler
 Alfred Meyong (* 1991), kamerunischer Fußballspieler
 Charlène Meyong (* 1998), kamerunische Fußballspielerin